Театр Колумба () — назва двох театрів, на честь Христофора Колумба
 Театр Колумба (Буенос-Айрес)
 Театр Колумба (Богота)